Ланде, Арон Соломонович (1872—1935) — русский юрист, политик и публицист, конституционный демократ.
 Ланде, Альфред (1888—1976) — американский физик.
 Ланде, Владимир Борисович (род. 1962) — российско-американский дирижёр и гобоист.
 Ланде, Жан Батист (1697—1748) — французский танцовщик, балетмейстер и педагог.
 Ланде, Йорн (род. 1968) — норвежский рок-музыкант, вокалист группы «Masterplan».
 Ланде, Йосеф (1912—2000) — бразильский еврейский поэт и прозаик, критик и журналист, писал на идише.

См. также 
 Множитель Ланде (в честь А. Ланде)